Nevado (spanisch: schneebedeckt, verschneit) ist ein Namensbestandteil vergletscherter Berggipfel im lateinamerikanischen Raum, darunter

 Nevado Huascarán, Peru
 Nevado Ojos del Salado, Argentinien/Chile
 Nevado Mismi, Peru
 Nevado del Ruiz, Kolumbien
 Nevado de Toluca, Mexiko

sowie der Schutzgebiete

 Nationalpark Nevado de Colima, Mexiko
 Nationalpark Los Nevados, Kolumbien
 Nationalpark Nevado Tres Cruces, Chile

Nevado ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Carlos Nevado (* 1982), deutscher Hockeyspieler